Frauenheld
 Ladykiller xx, brauner Englischer Vollbluthengst